Der Rosenkavalier bezeichnet:
 eine Oper von Richard Strauss, siehe Der Rosenkavalier
 mehrere Verfilmungen dieser Oper:
 Der Rosenkavalier (1926)
 Der Rosenkavalier (1962)
 Der Rosenkavalier (1984)

Siehe auch:
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Der Rosenkavalier, Fernsehfilm von 1967

 (5039) Rosenkavalier, ein Asteroid